Glavaš ist der Familienname folgender Personen:

 Branimir Glavaš (* 1956), Jurist, rechtspopulistischer Politiker Kroatiens und verurteilter Kriegsverbrecher
 Marin Glavaš (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 Robert Glavaš (* 1962), slowenischer Generalmajor
 Stanoje Glavaš (1763–1815), Wojwodenführer während des Ersten Serbischen Aufstandes
 Vlatko Glavaš (* 1962), bosnischer Fußballspieler und Fußballtrainer